Donegal South West (kiesdistrict) - voormalig Iers kiesdistrict (1961-1969)
 Donegal South-West (kiesdistrict) - voormalig Iers kiesdistrict (1981-2016)